Bundespatentgericht bezeichnet:

 Das deutsche Bundespatentgericht, siehe Bundespatentgericht (Deutschland)
 Das schweizerische Bundespatentgericht, siehe Bundespatentgericht (Schweiz)